O Grande Prêmio da MotoGP de Aragão de 2012 ocorreu em 30 de setembro.

Resultados

Classificação MotoGP

Classificação Moto2

Classificação Moto3 

GPs de MotoGP de 2012

Grande Prêmio de Aragão de Motovelocidade
Esporte a motor da Espanha
Eventos esportivos sediados na Espanha